Ли́пшиц — фамилия еврейского происхождения.
Образована от названия населенного пункта в бывшей Силезии, а теперь в Польше. Город назывался Leobschutz, а теперь Глубчице.

Фамилия возникла не позднее 16 века, и за прошедшее с тех пор время в результате переселения носителей из страны в страну возникли многочисленные варианты её написания — Лившиц, Любошиц, Лувшиц, Липшин, Лифшиц, Лифшуц, Лефшиц, Лифшин, Липшиц, Липшуц, Липстшиц, Липшау и др. (В латинской графике в зависимости от языка — Libschitz, Livshits, Lifschitz, Lifshits, Lifshuts, Lipschütz, Lüpschütz, Lipschitz, Lipshits, Lipszyc, Liwschitz и др.)

Фамилию носили германские и польские раввины.

Известные носители

АБВ 
 Липшиц, Александр Аронович (Алехандро Липшуц; 1883—1980) — эстонский, затем чилийский учёный-эндокринолог, этнограф и антрополог.
 Липшиц, Берта (урождённая Бе́рта Моисе́евна Китро́сер; 1889—1972) — поэтесса, жена и муза Ж. Липшица.
 Липшиц, Вернер (1892—1948) — немецкий фармаколог и биохимик.

Г 
 Липшиц, Генрик (род. 1941) — польский учёный-японовед. 
 Липшиц, Григорий Иосифович (1911—1979) — советский кинорежиссёр.

Е, Ж 
 Липшиц, Елена Эммануиловна (1901—1990) — советский историк-византинист.
 Липшиц, Жак (Хаим-Яков Абрамович; 1891—1973) — французский скульптор.

Р 
 Липшиц, Рудольф (1832—1903) — немецкий математик.
 Липшиц, Ривка (1929—1945?) — еврейская девочка, которая вела личный дневник в Лодзинском гетто.

C 
 Липшиц, Сергей Юльевич (Юделевич; 1905—1983) — советский ботанико-географ, флорист-систематик, историк и библиограф ботаники.

Настоящие фамилии и псевдонимы 
 Лакатос, Имре (настоящие имя и фамилия Аврум Липшиц; 1922—1974) — английский математик, логик и философ науки.

Другие варианты 
 Липшуц, Алехандро (1883—1980) — чилийский антрополог и врач-эндокринолог.
 Липшютц, Самуэль (1863—1905) — американский шахматист, чемпион США (1890, 1892).

См. также 
 Лифшиц
 Лившиц

Ссылки 
 Статья о семье Липшиц в Jewish Encyclopedia